

Toponyme 
 Thys est une localité belge. C'était une commune  à part entière avant sa fusion en 1964 avec Fize-le-Marsal, Kemexhe, Odeur et Crisnée pour former une nouvelle entité de Crisnée.

Patronyme 
Le patronyme néerlandais Thys ou  est dérivé du prénom , en français : Matthieu.

Thys 
 Albert Thys (1849-1915), homme d'affaires belge qui a donné son nom à Thysville, l'actuelle Mbanza-Ngungu en République démocratique du Congo
 Alphonse Thys (1807-1879), compositeur français ;  
 Dirk Thys van den Audenaerde (1934-), zoologiste belge ; 
 Guy Thys (1922-2003), footballeur et entraîneur de l'équipe nationale de football belge
 Ivan Thys (1897-1982), footballeur international belge
 Jean-Louis Thys (1939 - 1999), homme politique belge
 Joseph Thys (1888-1941), footballeur international belge
 Pauline Thys (1835-1909), compositrice française de l'époque romantique ;
 Philippe Thys (1890-1971), cycliste professionnel belge
 Philippe Thys, footballeur français né en 1959

Thijs
 Erwin Thijs (1970-), ancien coureur cycliste belge.
 Bernd Thijs (1978-), footballeur belge . 
 Karel Thijs (1918-1990), coureur cycliste belge.
 Hugo Thijs (1953-), coureur cycliste belge.

Prénom
Thijs Roks
 Thijs Goedknegt

Voir aussi 
Theys, commune française de l'Isère
Theys Eluay (1937-2001), leader indépendantiste papou d'Indonésie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme